José Manuel Fernandes peut désigner :

 José Manuel Fernandes (journaliste) ;
 José Manuel Fernandes (homme politique, 1966) ;
 José Manuel Fernandes (1967-), un homme politique portugais.